
Termin -{CASR}- ima više značenja.

 Kalcijum-detektujući receptor, ćelijski receptor
 Centar za istraživanje automobilske bezbednosti (), naučni centar u Australiji